Wielki Groń – szczyt w Beskidzie Sądeckim
 Wielki Groń – szczyt w Beskidzie Żywieckim
 Zobacz też
 Wielki Gibasów Groń 
 Wielki Ostry Groń